Klassisk musik henviser til flere artikler:
 Klassisk musik er kompositionsmusik i flere forskellige former, som balletter, kammermusik, operaer, oratorier, ouverturer, symfonier, mm.
 Begrebet "klassisk musik" benyttes sommetider fejlagtigt om Wienerklassikken, en periode i den klassiske musiks musikhistorie, mellem 1750 og 1820.
 Musik kan kaldes "klassisk", hvis man mener, det pågældende værk er en klassiker.